Памятник труженикам тыла — памятник в городе Казани Республики Татарстан.

Памятник установлен весной 2019 года к предстоящему 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории казанского Мемориального комплекса в Парке Победы.

Был объявлен конкурс на лучший эскизный проект памятника труженикам тыла; его участниками были скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, являющиеся членами соответствующих творческих союзов.

Монумент представляет собой архитектурную композицию в виде прямоугольного параллелепипеда из светло-коричневого гранита, установленного на прямоугольное основание, облицованное плитами из тёмно-коричневого гранита. На лицевой части памятника изображен орден Отечественной войны в обрамлении двух лент, на которых высечены числа «1941» и «1945». На верхней поверхности монумента установлены бронзовые наковальня с мечом и колосья пшеницы, что символизирует, как труженики тыла ковали победу на заводах и в полях, поставляя хлеб и вооружение на фронт. На основании памятника высечена надпись на русском и татарском языках: «Растившим хлеб, ковавшим меч победы». Отлита бронзовая композиция в Екатеринбурге.

Вокруг памятника создано подобие холма, укреплённого изнутри тёмно-коричневым гранитом; это создаёт впечатление, что монумент находится внизу холма в виде кугана, хотя на самом деле расположен на одной поверхности с площадью Парка Победы. Проектировщик мемориала — ГУП «Татинвестгражданпроект», главный инженер проекта — Салахов М. В. Автор монумента — казанский скульптор, заслуженный деятель искусств Татарстана Махмут Гасимов.

Памятник в нумизматике 

Банк России 6 мая 2022 года выпустил в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Казань», серия «Города трудовой доблести», на которой изображен памятник.

Примечания

Ссылки 
 День Победы в Казани: венки к Вечному огню, памятник труженикам тыла и субмарина «Казань» 
 В парке Победы Казани почтили память погибших воинов 
 Чиновники требуют справку об уникальности для установки памятника труженикам тыла в Казани 

труженикам тыла
Казань
Здания и сооружения, построенные в 2019 году в России
2019 год в Татарстане
Скульптуры 2019 года
Скульптуры по алфавиту